Про́тив тече́ния:
 Против течения (фильм, 1981) — советский фильм режиссёра Бараса Халзанова.
 Против течения (фильм, 1992) — американский фильм, экранизация произведения «Crips».
 Против течения (фильм, 2003) — австралийский фильм Рассела Малкэхи.
 Против течения (фильм, 2004) — российский фильм Анатолия Матешко.
 Против течения (фильм, 2009) — американский фильм Питера Каллахана.